Olimpo puede hacer referencia a:

Montañas 
La antigüedad griega dio el nombre de Olimpo a diecinueve montañas balcánicas, anatolias y del mar Egeo. 

 Monte Olimpo (Όλυμπος), la montaña más alta de Grecia, situada entre Tesalia y Macedonia, donde, según la mitología griega, moraban los dioses.
 Monte Olimpo, el pico más alto de los montes Troodos y de la isla de Chipre.
 Monte Olimpo, una montaña de Eubea (Grecia).
 Monte Olimpo, una montaña de la isla griega de Lesbos.
 Olimpo de Misia, nombre griego del monte turco Ulu Dag en su parte occidental.
 Olimpo de Bitinia, nombre griego del monte turco Ulu Dag en su parte oriental.

Posteriormente se dio este nombre a otras numerosas elevaciones del mundo e incluso a un volcán de Marte. Estas son las más importantes:

 Monte Olimpo (Olympus Mons), volcán del planeta Marte.

Otras denominaciones
Además, Olympus puede referirse a:

 Olimpo de Bahía Blanca, club de fútbol de la ciudad homónima, en Argentina.
 Olimpo de Bahía Blanca (básquet), club de básquet de la ciudad homónima, en Argentina.
Olimpo de Laborde, club de fútbol de la ciudad homónima, en Argentina.
 Olimpo de Tres Arroyos, club de fútbol de la ciudad homónima, en Argentina.
 El Olimpo, centro clandestino de detención en Argentina.
 Garage Olimpo, película inspirada en dicho centro.
 Fuerte Olimpo, ciudad capital del Departamento de Alto Paraguay, en Paraguay.
 El nivel K del CIMAT.
 El Olimpo, generación de intelectuales costarricenses.
 Olympus, compañía japonesa de óptica y fotografía.
 Olympus 1, satélite de comunicaciones de la Agencia Espacial Europea.
 Mount Olympus, lugar designado por el censo en el condado de Salt Lake, Utah.
 Rally Olympus, prueba de Rally celebrada anualmente en Estados Unidos.
 Rolls-Royce Olympus, turborreactor británico de compresión axial.